Jan Zienkiewicz – kanonik gnieźnieński, w 1847 dr h.caus. UJ
 Jan Zienkiewicz – doktor, ofiara zbrodni katyńskiej
 Jan J. Zienkiewicz (ur. 1942) – polski ekonomista; turysta, krajoznawca